Iron Lake (engl. für „Eisen-See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:
 Iron Lake (Boundary Waters), an der Grenze zwischen Ontario, Kanada und St. Louis County, Minnesota, Vereinigte Staaten

in Neuseeland:
 Iron Lake (Neuseeland), in der Region Tasman auf der Südinsel von Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Iron Lake (Iron River), in Wisconsin, Abfluss über den Iron River zum Oberen See
 Iron Lake (Skandia Township), in Minnesota
 

Iron Lake steht für:
 Iron Lake, einen Roman von William Kent Krueger